Anhua bezeichnet:

 Anhua (安化县), Kreis der Stadt Yiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Anhua (Wudu) (安化镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Wudu von Longnan in der chinesischen Provinz Gansu
 Anhua (Yingshan) (安化乡), Gemeinde des Kreises Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Anhua (Jiangchuan) (安化彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Anhua (Yong’an) (安化村), Dorf der Gemeinde Yong’an des Autonomen Kreises Du’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China